Die Irish League 1896/97 war die siebte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Die vier Mannschaften aus der letzten Saison, sowie die beiden zugelassenen Belfast Celtic und North Staffordshire Regiment bildeten das Sextett für diese Spielzeit. An zehn Spieltagen traten sie jeweils zweimal gegeneinander an. Am Saisonende gab es ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Spiel um Platz 2 

|}

Weblinks 
 
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1896/97
Fußballsaison 1896/97